Лалиберте (, вариант: Лалибёрте) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лалиберте, Ги (род. 1959) — основатель и руководитель компании Cirque du Soleil.
 Лалибёрте, Конни (род. 1960) — канадская кёрлингистка.